Села:
 Середній Майдан — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Середній Майдан — Чернівецька область, Вижницький район